Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stanislav Birner e Libor Pimek che hanno battuto in finale Marcel Freeman e Tim Wilkison 2–6, 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Broderick Dyke /  John Frawley (semifinali)
 Stanislav Birner /  Libor Pimek (campioni)

 Sergio Casal /  Marcos Hocevar (semifinali)
 Pablo Arraya /  Hans Gildemeister (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1984